Dieser Artikel behandelt die französische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden

Qualifikation 

Abschlusstabelle (Gruppe 1)

|}

Spielergebnisse

Französisches Aufgebot

Spiele der französischen Mannschaft 

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 3 und 4 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

1992
Frankreich